Toad – personaggio della serie di videogiochi Mario
 Toad – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Toad – gruppo musicale hard rock svizzero
 Saab Toad – automobile prodotta dalla Saab nel 1966
 USS Toad – pattugliatore della United States Navy
 Toad – tool sviluppato dalla Dell Software per l'amministrazione di diversi database relazionali